Borschi puede referirse a:

Borschi, pueblo del Raión de Kotovsk en el óblast de Odesa (Ucrania).
Borschi, aldea del Raión de Kotovsk en el óblast de Odesa (Ucrania).